Agápito de Palestrina (séc. III) — mártir e santo italiano
 Agápito (diácono) (séc. VI) — diácono de Santa Sofia, em Constantinopla
 Agapito Colona (m. 1380) — importante prelado católico do século XIV
 Agapito Pamplona Rodovalho (m. 1821) — foi um militar português
 José Agapito da Silva Carvalho (m. 1955) — administrador colonial português em Angola e Cavaleiro da Ordem Militar de Cristo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de religião